Габриэ́ль Энри́ке Го́мес Хиро́н (; родился  в городе Панаме) — панамский футболист, опорный полузащитник. Выступает за клуб «Спортинг» (Сан-Мигелито). С 2003 года игрок национальной сборной Панамы, в составе которой выступал на семи Золотых кубках КОНКАКАФ и одном Кубке Америки. Он является рекордсменом сборной по числу проведённых матчей, проведя за карьеру 140 матчей в её составе.

Личная жизнь 
Гомес женился на бывшей модели Ингрид Гонсалес, сестре бывшего вратаря сборной Дональдо Гонсалеса, от которой имеет двух детей.

Статистика

Клубная карьера

Выступления за сборную

Голы за сборную

Достижения 
Сборная Панамы
 Золотой кубок КОНКАКАФ
 Второе место (2): 2005, 2013
 Третье место: 2015

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 Матчи на сайте football-lineups
 

Футболисты Панамы
Игроки сборной Панамы по футболу
Игроки ФК «Энвигадо»
Игроки ФК «Сан-Франциско»
Игроки ФК «Депортиво Пасто»
Игроки ФК «Тауро»
Игроки ФК «Депортиво Перейра»
Игроки ФК «Индепендьенте Санта-Фе»
Игроки ФК «Белененсеш»
Игроки ФК «Эрмис»
Игроки ФК «Ла Экидад»
Игроки ФК «Индиос»
Игроки ФК «Филадельфия Юнион»
Игроки ФК «Атлетико Хуниор»
Игроки ФК «Эредиано»
Игроки ФК «Картахинес»
Игроки ФК «Депортес Толима»
Игроки ФК «Атлетико Букараманга»